Condado de Fingal, na Irlanda

 Fingal, personagem criado pelo escritor escocês MacPearson para representar Fionn Mac Cumhaill 

Desambiguação